

В космонавтике 
Серия японских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли:
 ADEOS - запущен на орбиту в 1996 году;
 ADEOS-II - запущен на орбиту в 2002 году.